То́мас А́лберт Па́ркер (; 22 ноября 1906 — 11 ноября 1964) — английский футболист, центральный хавбек.

Футбольная карьера 
Томас Паркер родился в , Манчестер. Играл за молодёжную команду клуба «Мортон». В сентябре 1930 года подписал любительский контракт с «Манчестер Юнайтед», а уже через месяц — профессиональный контракт. Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 11 октября 1930 года в выездном матче Первого дивизиона против «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Болейн Граунд». Всего в сезоне 1930/31 провёл за команду 9 матчей. «Юнайтед» занял последнее 22-е место в Первом дивизионе и выбыл во Второй дивизион Футбольной лиги. В сезоне 1931/32 Паркер провёл за команду 8 матчей во Втором дивизионе. В мае 1932 года покинул команду, перейдя в «Бристоль Сити» за 150 фунтов стерлингов.

С 1932 по 1934 год выступал за «Бристоль Сити» в Третьем южном дивизионе. В сезоне 1934/35 играл за «Карлайл Юнайтед» в Третьем северном дивизионе. Затем выступал за «Стейлибридж Селтик» в Лиге графства Чешир.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»